Посно́в — русская фамилия, имеет женскую форму Поснова. Известные носители:

 Поснов, Андрей Валерьевич (род. 1981) — российский хоккеист, нападающий.
 Поснов, Виктор Сергеевич (1932—2016) — советский, российский хозяйственный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР.
 Поснов, Михаил Эммануилович (1873—1931) — русский библеист, историк церкви.

 Поснова, Александра Михайловна (род. 1997) — российский видеоблогер, бьюти-блогер, бизнесвумен.
 Поснова, Ирина Михайловна (1914—1997) — основательница католического издательства «Жизнь с Богом» и одноимённого экуменического журнала.